Katonovo pravilo ili na latinskom regula Catoniana je čuveno pravilo nastalo u doba klasičnog Rimskog prava.

Njegov tvorac je rimski pravnik Marko Porcije Katon i u originalu glasi:"Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere ili u prevodu: "Ono što je nevaljano od početka ne može se osnažiti protokom vremena."

Čuveni pravnik Valtazar Bogišić preveo ga je u svom Opštem imovinskom zakoniku za Crnu Goru iz 1888 godine rečenicom " Što se grbo rodi ni vrijeme ne ispravi".

Ovo pravilo održalo se u važnosti do danas.

Na primer: Apsolutno ništavi pravni poslovi ne mogu se vremenom konvalidirati (osnažiti) kao relativno ništavi, već kod njih je moguća konverzija.

Rimsko pravo